Alexanderbrücke ist der historische Name der
 Liteiny-Brücke 
 Eisenbahnbrücke Sysran
Siehe auch
Pont Alexandre III